Komsomólskoie (Daguestan), localitat de la República del Daguestan, a Rússia
 Komsomólskoie (Txetxènia), localitat de la República de Txetxènia, a Rússia
 Komsomólskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Komsomolʹsʹke, tatar del crim Komsomolskoye, localitat de la República de Crimea, a Ucraïna